Brudașcu:
 Sava Negrean Brudașcu (* 1947, Buciumi, Sălaj), o interpretă de muzică populară ardelenească
 Dan Brudașcu (* 1951, Ciucea, Cluj), un politician român

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania